Going Seventeen — третий мини-альбом южнокорейского бой-бенда SEVENTEEN. Он был выпущен 5 декабря 2016 года лейблом Pledis Entertainment. Альбом состоит из восьми треков, включая заглавный трек «Boom Boom».

Коммерческий успех 
Альбом продал 269,866 + копий в Южной Корее. Это достигло пика на номер 1 на корейском графике Gaon и номер 3 на американском мировом чарте Billboard.

Трек-лист

Примечания